Milion lat przed naszą erą – amerykański film z 1940 roku
 Milion lat przed naszą erą – brytyjski film z 1966 roku